Ива́н Аре́фьевич Реза́нцев (1817—?) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Посторонний ученик Императорской Академии художеств. Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1838) за «перспективу, изображающую внутренность комнаты», малую серебряную медаль (1839). Получил звание свободного художника (1839). Был признан «назначенным в академики» (1846). Избран в академики (1848) за «проект публичных бань».

Младший помощник главного архитектора Комиссии для построения Храма Христа Спасителя (c 1842). Архитектор Московской удельной конторы (1866—1879). Преподавал в Московском дворцовом архитектурном училище. В 1867 году был уволен от должности по храма Христа Спасителя, но до 1869 года продолжал безвозмездно работать на строительстве. Руководил работами по ремонту и перестройке зданий в царской резиденции усадьбе Усово (с 1867). Работал на перестройке дома Демидова (Гороховский пер., 4) под Межевой институт.

Удостоен звания почётного вольного общника Академии художеств (1868).

Похоронен на Ваганьковом кладбище.

Примечания

Литература